William Hope – 1863, fotografo britannico
 William Hope – 1955, attore canadese
 William Hope Hodgson – 1877, scrittore britannico